Laurens van Gastel (1739-1819), burgemeester van Eindhoven
Johannes van Gastel (1853-1928), handboogschutter
Jo van Gastel (1887-1969), handboogschutter
Marie van Gastel (1892-1980), oorlogsverpleegkundige
Hein van Gastel (1938), voetballer
Caroline van Gastel (1947), actrice
Jean-Paul van Gastel (1972), voetballer
Inja van Gastel (1977), kunstenares
Chantal van Gastel (1980), schrijfster
Rick van Gastel (1987), acteur

Achternaam